Sovrani dell'Afghanistan – dal 1709 al 1973
Presidenti dell'Afghanistan – dal 1973